Бра́йан Ми́ки (; ) — канадский кёрлингист японского происхождения.

В составе мужской сборной Канады участник , чемпион мира. .

Играет в основном на позициях второго, третьего и четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото ().
 : бронза (1987).

Почётные призы:
 Команда всех звёзд () : , 2-я команда.
 Приз имени Росса Харстона за воплощение спортивного духа () мужского чемпионата Канады: .
 Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве () мужского чемпионата Канады: .

Единственный в истории мужских чемпионатов Канады кёрлингист, на одном и том же чемпионате получивший все эти три награды.

 Приз за спортивное мастерство () : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Брайан — представитель семьи кёрлингистов: его отец, Фудзи Мики (), был первым кёрлингистом японского происхождения, игравшим на  (в , его команда заняла 8-е место); также Фудзи Мики был  (1982) и много лет тренировал женскую сборную Японии. Сын Брайана, Джошуа Мики () — также кёрлингист, его команда стала чемпионами зимних Канадских игр 2019 ().

Брайан вырос в городе Бернаби провинции Британская Колумбия.

Примечания

Ссылки 
 Bryan Miki – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу